Иставата има више значења:

 Иставата (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Иставата (Зокијапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику